A95 steht für:
 Bundesautobahn 95, eine deutsche Autobahn
 A95 road, eine schottische Fernstraße

A95